Кејни има више значења:
 Кејни (Канзас)
 Кејни (Оклахома)